Сен-Мори́с-ла-Фужре́з, Сен-Моріс-ла-Фужрез () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 300 км на південний захід від Парижа, 85 км на північний захід від Пуатьє, 80 км на північ від Ніора.

Історія 

1 січня 2016 року Сен-Морис-ла-Фужрез і Етюссон було об'єднано в новий муніципалітет Сен-Морис-Етюссон.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 231 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 547,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сен-Морис-ла-Фужрез на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Морис-ла-Фужрез на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Де-Севр

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Де-Севр